Dachsenberg steht für:
 Dachsenberg (Dresdner Heide), höchste Erhebung der Dresdner Heide, Dresden, Sachsen
 Dachsenberg (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dachsenberg (Kochel), Graterhebung in den Kocheler Bergen, Gemeinde Kochel, Bayern

Siehe auch:
 Daxenberg